De aardrijkskundige naam Heicop kan verwijzen naar:
 Waterschap Heycop (Heycop genaamd De Lange Vliet), voormalig waterschap en polder ten zuiden van De Meern (gemeente Utrecht)
 Heicop (afwatering), afwateringskanaal van De Meern naar Breukelen in de provincie Utrecht
 voormalige naam van Hei- en Boeicop, dorp in de gemeente Vijfheerenlanden (provincie Utrecht), tevens de naam van een polder ten zuiden van dit dorp